Суйси — китайский топоним:

 Суйси (Аньхой) (濉溪) — уезд городского округа Хуайбэй провинции Аньхой
 Суйси (Гуандун) (遂溪) — уезд городского округа Чжаньцзян провинции Гуандун